

Patronyme 
Bryant Fryer, animateur de cinéma américain des années 1920 ;
Eric Fryer (né en 1985), joueur de baseball américain ;
Herbert Fryer (1877-1957), compositeur, pianiste et pédagogue anglais ;
John Fryer (1753-1817), officier de marine anglais ;
John Fryer (né en 1958), producteur de musique anglais ;
 ;
Richard Fryer (1894-1953), directeur de la photographie américain d'origine anglaise ;
Roland Fryer (né en 1977), économiste américain.